Savolaisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Savolaisensaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Savolaisensaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar